Geógrafo puede referirse a:
Geógrafo, el profesional de la geografía.
Geógrafo Bávaro (Geographus Bavarus), autor anónimo de la Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii.
(1620) Geógrafo, asteroide descubierto por R. Minkowski.

Títulos de obras
El geógrafo (Velázquez)
El geógrafo (Vermeer)